USS Cowell — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Джона Ковелла (), учасника англо-американської війни (1812—1815).

 USS Cowell (DD-139) — ескадрений міноносець типу «Вікс». Перед спуском на воду перейменований на USS Ward (DD-139).
 USS Cowell (DD-167) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву HMS Brighton (I52). У 1944 році переданий ВМС СРСР, де отримав назву «Жаркий». У 1949 році повернутий Великій Британії, де зданий на злам.
 USS Cowell (DD-547)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1943-1971 років, після чого переданий ВМС Аргентини, де отримав назву «ARA Almirante Storni (D-24)». Зданий на злам у 1982 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни